Новосёлки () — Агрогородок в Волчинском сельсовете Каменецкого района Бресткой области Белоруссии. По переписи населения 2019 года в Новосёлках проживало 476 человек. Площадь сельского населённого пункта составляет 101,53 га, протяжённость границ — 5,95 км.

Этимология 
Название деревни имеет смысловое значение — новое поселение.

География 
Новосёлки расположены в 5 км к западу от Волчин, 31 км от Брест, 18 км от железнодорожной станции Высоко-Литовск. Недалеко от деревни расположена Прибугское ПХГ.

Примечания 

Населённые пункты Каменецкого района